Га́мов () — російське прізвище.

Персоналії 
 Гамов Георгій Антонович (1904—1968) — американський фізик-теоретик
 Гамова Катерина Олександрівна (нар. 1980) — російська волейболістка, гравчиня національної збірної Росії.
 Гамова Юлія Петрівна (1935) — українська бандуристка

Небесні тіла 
8816 Ґамов — астероїд головного поясу

Російські прізвища